Asz-Szajch Sad – miejscowość w Syrii, w muhafazie Dara
 Asz-Szajch Sad – miejscowość w Syrii, w muhafazie Tartus